Het WTA-tennistoernooi van Brisbane (officieel Brisbane International) van 2009 vond plaats van 4 tot en met 11 januari 2009 in de Australische stad Brisbane, als onderdeel van het Tennistoernooi van Brisbane 2009. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de als tweede geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka het toernooi nadat ze in de finale het derde reekshoofd, de Française Marion Bartoli, in twee sets versloeg. Het was de eerste WTA-zege uit de carrière van Azarenka.

In het dubbelspel won het ongeplaatste duo Anna-Lena Grönefeld / Vania King het toernooi door in de finale een ander ongeplaatst duo Klaudia Jans en Alicja Rosolska te verslaan na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Brisbane 2009
Brisbane